autostrada A19 – autostrada w Belgii
 autostrada A19 – autostrada w Niemczech
 autostrada A19 – autostrada w Portugalii 
 autostrada A19 – autostrada we Włoszech